

Geografia

Francia 
 Signy – ex comune ora frazione di Signy-Signets, comune nel dipartimento di Senna e Marna (Île-de-France)
 Signy-l'Abbaye – comune nel dipartimento delle Ardenne (Grand Est)
 Signy-le-Petit – comune nel dipartimento delle Ardenne (Grand Est)
 Signy-Montlibert – comune nel dipartimento delle Ardenne (Grand Est)
 Signy-Signets – comune nel dipartimento di Senna e Marna (Île-de-France)

Svizzera 
 Signy-Avenex – comune nel distretto di Nyon (Canton Vaud)

Mitologia 
 Signy – personaggio della mitologia norrena

Onomastica 

 Signy – nome proprio di persona scandinavo femminile